Кале́чащие опера́ции на же́нских половы́х о́рганах или нанесе́ние уве́чий же́нским генита́лиям, а также же́нское обреза́ние — ритуальное частичное или полное удаление внешних женских гениталий без медицинской необходимости. Эта практика встречается в некоторых странах Африки, Азии и Ближнего Востока, а также в заграничных сообществах из стран, в которых КОЖПО является обычным явлением. По данным ЮНИСЕФ на 2016 год, эту процедуру перенесли по меньшей мере 200 миллионов ныне живущих женщин в 30 странах мира — Индонезии, Ираке, Йемене и 27 Африканских странах включая Египет — подверглись одному или нескольким типам КОЖПО. Также на 2018 год практика калечащих операций на женских гениталиях зафиксирована в нескольких регионах России.

Эти операции в основном проводятся среди девочек раннего возраста в период между младенчеством и возрастом 15 лет. В половине же стран, по которым имеются национальные данные, большинство девочек обрезаются в возрасте до пяти лет. Процедуры различаются в зависимости от страны или этнической группы. Они включают удаление клиторального капюшона и головки клитора, удаление внутренних половых губ, удаление и внутренних и внешних половых губ вместе с закрытием вульвы. В этой последней процедуре, известной как инфибуляция, остается небольшое отверстие для прохождения мочи и менструальной жидкости, а влагалище открывается для полового акта и позже для родов.

Практика коренится в гендерном неравенстве, попытках контролировать  и представлениях о чистоте, скромности и красоте. Обычно его инициируют и проводят женщины, которые видят в этом источник чести и опасаются, что если их дочери и внучки не будут обрезаны, то это приведет к социальной изоляции девочек. Неблагоприятные последствия для здоровья зависят от типа процедуры: они могут включать рецидивирующие инфекции, затруднение мочеиспускания и выхода менструальных выделений, хроническую боль, развитие кисты, бесплодие, осложнения во время родов и фатальные кровотечения. В то же время нет никаких известных преимуществ для здоровья.

С 1970-х годов предпринимались международные усилия, чтобы убедить практикующих отказаться от КОЖПО, и они были объявлены вне закона или ограничены в большинстве стран, в которых они происходят, хотя законы часто плохо соблюдаются. С 2010 года Организация Объединенных Наций призвала медицинских работников прекратить выполнение всех форм процедуры, включая рефибуляцию после родов и символическое «надрезание» капюшона клитора. Оппозиция этим практикам сама не обходится без критики, особенно среди антропологов, которые подняли трудные вопросы о культурном релятивизме и универсальности прав человека.

Терминология 

В мировом медицинском и правозащитном сообществах термин «женское обрезание» () практически не используется и заменяется на «калечащие операции на женских половых органах» () и «повреждение женских гениталий» () начиная c 1980-х годов. Причина отказа международного медицинского сообщества от термина «женское обрезание» заключается в том, что это название подразумевает ошибочную аналогию с мужским обрезанием — удалением крайней плоти. В действительности масштабы вмешательства, как и негативные последствия для здоровья и жизни, в случае повреждения женских гениталий гораздо значительнее. С анатомической точки зрения, клиторидэктомия аналогична ампутации большей части пениса, а инфибуляция — полной ампутации пениса, прилегающих мягких тканей и фрагментов ткани мошонки.

В английском языке с 1929 года  начал называть это «сексуальным увечьем женщин» (), следуя примеру , миссионерки Шотландской церкви. Ссылок на эту практику именно как на «нанесение увечий»/«калечащих операций» () становилось все больше на протяжении 1970-х годов. В 1975 году , американский антрополог, использовала термин «калечащие операции на женских половых органах» () в названии статьи в журнале , а четыре года спустя  назвала это увечьем в своем влиятельном «Докладе Хоскена: генитальные и сексуальные увечья женщин» (). , начал называть это калечащими операциями на женских половых органах в 1990 году, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) последовала его примеру в 1991 году. Другие английские термины включающие срезание женских половых органов () и калечащие операции на женских половых органах/срезание женских половых органов (), предпочитают те, кто работает с практикующими врачами.

Локальные термины 
В странах, где калечащие операции являются обычным явлением, многие варианты этой практики отражены в десятках терминов, часто намекающих на очищение. На языке бамбара, на котором говорят в основном в Мали, он известен как  («мытье ваших рук»), а на языке игбо в восточной Нигерии — как  или  («мытье вашего тела»). Распространенный арабский термин для обозначения очищения имеет корень t-h-r, используемый для обозначения мужского и женского обрезания ( и ). Он также известен на арабском языке как  и . Сообщества могут называть калечащие операции «фараонскими» для инфибуляции и «суннским» обрезанием для всего остального, сунна означает «путь или путь» в арабском языке и относится к традиции Мухаммеда, хотя ни одна из этих процедур не требуется в исламе. Термин «инфибуляция» происходит от , что на латыни означает застежку. Сообщается, что древние римляне застегивали зажимы на крайней плоти или половых губах рабов, чтобы предотвратить половой акт. Хирургическая инфибуляция женщин стала известна как фараонское обрезание в Судане и как суданское обрезание в Египте. В Сомали это известно просто как  («зашивать»).

Методы 

Процедуры, как правило, выполняются традиционным специалистом по обрезанию — обрезателем (() или ()) — в домах девочек, с анестезией или же без неё. Обрезателем обычно является пожилая женщина, но в сообществах, где мужчина-цирюльник взял на себя роль медицинского работника, он также будет выполнять и калечащие операции. Когда речь идет о традиционных обрезателях, скорее всего, будут использоваться нестерильные устройства, включая ножи, бритвы, ножницы, стекло, заостренные камни и ногти. По словам медсестры из Уганды, процитированных в 2007 году в The Lancet, обрезатель использовал один нож одновременно для 30 девушек. В нескольких странах в данной практике все-таки участвуют медицинские работники: в Египте 77 процентов калечащих процедур на женских половых органах, а в Индонезии более 50 процентов, выполнялись медицинскими работниками по состоянию на 2008 и 2016 годы.

Классификация 
В 1997 году ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА опубликовали совместное заявление, в котором калечащие операции на женских половых органах определялись как «все процедуры, включающие частичное или полное удаление наружных женских половых органов или другие повреждения женских половых органов по причинам культурного или иного нетерапевтического характера». Процедуры различаются в зависимости от этнической принадлежности и отдельных практикующих врачей: во время опроса 1998 года в Нигере женщины ответили более чем 50 разными терминами, когда их спросили, что с ними сделали. Проблемы с переводом усугубляются и замешательством женщин в отношении того, через какой тип КО они прошли, и даже проводилась ли операция на них в принципе. Исследования показали, что ответы на опросы ненадежны. Исследование, проведенное в 2003 году в Гане, показало, что в 1995 году четыре процента опрошенных сказали, что они не подвергались КО, но уже в 2000 году сказали, что подвергались, с 11 же процентами произошло ровно наоборот. В Танзании в 2005 году 66 процентов сообщили о КО, но медицинское обследование показало, что 73 процента подверглись этой практике. В Судане в 2006 году значительный процент инфибулизированных женщин и девочек сообщил о менее тяжелом типе перенесенной практики.

Типы 

В стандартных анкетах органов ООН женщинам задаются вопросы о том, подвергались ли они или их дочери следующим действиям: (1) разрезание без удаления плоти (символические порезы), (2) разрезание, частичное удаление плоти, (3) зашивание или (4) тип не определён/не уверена/не знаю. Наиболее распространенные процедуры относятся к категории «разрезание, частичное удаление плоти» и включают полное или частичное удаление головки клитора. Всемирная организация здравоохранения в 1997 году разработала более подробную типологию: типы I—II различаются по объёму удаляемой ткани, тип III эквивалентен категории ЮНИСЕФ «зашивание», а тип IV описывает различные процедуры, включая символические надрезы.

Тип I 
Тип I — «частичное или полное удаление головки клитора (внешняя и видимая часть клитора, которая является чувствительной частью женских половых органов) и/или крайней плоти/клиторального капюшона (складки кожи, окружающие головку клитора)». Тип Ia предполагает удаление только клиторального капюшона, что в свою очередь редко выполняется в одиночку. Более распространенной процедурой является тип Ib (клиторидэктомия), где происходит сразу полное или частичное удаление головки клитора и клиторального капюшона. «Обрезающий» большим и указательным пальцами оттягивает головку клитора и отрезает её.

Тип II 
 Тип II — удаление клитора и половых губ:
 подтип IIa — удаление только малых половых губ;
 подтип IIb — удаление малых половых губ и клитора;
 подтип IIc — удаление больших, малых половых губ и клитора;
 подтип IIc2 — удаление больших, малых половых губ.

Тип III 
 Тип III — инфибуляция («фараоново обрезание») — операции, при которых отрезаются либо малые половые губы (подтип IIIa), либо большие (подтип IIIb), затем раневые поверхности смыкаются (при зашивании, или связывании ног), закрывая клитор, отверстие уретры и вход во влагалище. Оставляется небольшое отверстие.

Тип IV 
 Тип IV — в эту группу объединяются остальные процедуры.
По оценкам, 90 % случаев нанесения увечий женским гениталиям составляют клитеродектомия или иссечение половых губ, и около 10 % — инфибуляция.

Осложнения 
Лица, традиционно выполняющие обрезание (оно обычно выполняется женщинами), используют различные инструменты для выполнения этих операций, включая бритвенные лезвия и ножи, и обычно не применяют обезболивание. По оценкам, лишь 18 % всех подобных операций в мире выполняются работниками здравоохранения, которые используют хирургические ножницы и обезболивание.

Женское обрезание, особенно если оно проводится в антисанитарных условиях, влечёт многочисленные негативные последствия для здоровья женщин, включая затруднение мочеиспускания, инфекции половых путей, осложнения при родах.

Распространение

Географически 

Женское обрезание практикуется более чем в 30 странах мира, большей частью, во многих ближневосточных и африканских странах. В Азии женское обрезание традиционно среди некоторых общин на Филиппинах, в Малайзии, Пакистане и Индонезии. Также иногда практикуется в Арабских Эмиратах, Йемене, Омане и Бахрейне. Группировка Исламское государство в Ираке в июле 2014 года издало фетву, обязывающую всех девочек и женщин на подконтрольной им территории подвергнуться процедуре обрезания.
В настоящее время пропаганда «пользы» женского обрезания активно ведётся в местной религиозной прессе Дагестана.

Женское обрезание в Египте 
В Египте женское обрезание запрещено законом с 2008 года, но по-прежнему широко распространено. Египет является страной с одним из самых высоких уровней женского обрезания в мире. Через него прошли более 90 % женщин в возрасте до 50 лет. Как правило, этой операции подвергаются девочки в возрасте между 9 и 13 годами. Более 70 % таких операций в Египте делают квалифицированные врачи. В 2013 году впервые в истории страны после смерти 13-летней Сухер аль Батаа в результате обрезания к суду были привлечены врач, делавший операцию, и отец девочки.

Женское обрезание в Эфиопии 
Эфиопия занимает второе место в Африке, после Египта, по количеству женщин, подвергшихся обрезанию. В Эфиопии женское обрезание практикуют как мусульмане, так и христиане и иудеи. Согласно данным UNICEF за 2005 год, среди женщин Эфиопии возраста от 15 до 49 лет, 74,3 % были обрезаны, для сравнения, в 2000 году эта цифра составляла 79,9 %. По другим данным (the NCTPE/EGLDAM survey), в 2007 году процент обрезанных женщин в Эфиопии составлял уже лишь 57 %.

Женское обрезание в России 
В некоторых горных районах Дагестана женское обрезание практикуется. По словам исследовательницы С. Сиражудиновой традиция женского обрезания на начало 2010-х годов была распространена в высокогорных районах Дагестана среди части представителей аварских и андо-цезских народов; по информации из доклада «Правовая инициатива по России» (с. 42-43), данные практики существуют и воспроизводятся в Ботлихском, Цунтинском (включая Бежтинский участок), Цумадинском и Тляратинском и иных районах а так же в переселенческих селах на равнине. По оценке С. Сиражудиновой, в других регионах России женское обрезание почти не встречается — лишь в небольших закрытых группах в Ингушетии, и в Чечне, в качестве единичных случаев. В столице Ингушетии Магасе в 2020 году стоимость женского обрезания в медицинском учреждении составляла 2 тысячи рублей — менее 30 долларов.

Согласно статье 2018 года на сайте meduza, в Москве существует клиника, которая предлагает делать «женское обрезание» девочкам до 12 лет по религиозным мотивам.

Обрезание проводится в возрасте от 5 до 12 лет. Бывают случаи, когда обрезание делают взрослым женщинам. В 2020 году 36-летняя Лина рассказывала, что согласилась на обрезание после вступления в неофициальный брак с жителем Ингушетии. Зашивание обычно не практикуется. Применяют надрезы, но порой и удаляют клитор и малые половые губы. По словам С. Сиражудиновой местные власти никак не реагируют на эти случаи. Согласно опубликованному в 2016 году докладу обрезание иногда делают в больнице, но чаще на дому (причём лица, не имеющие медицинского образования). Практика поддерживается и транслируется преимущественно самими женщинами.

Уголовная ответственность за женское обрезание в России отдельно не установлена, но данная процедура может преследоваться по иным статьям Уголовного кодекса. В России известен всего один (по данным «Комсомольской правды») случай привлечения к уголовной ответственности лица, сделавшего женское обрезание. В Магасе 22 июня 2019 года в медицинской клинике было сделано обрезание 9-летней девочке, которую к ней привела вторая жена отца этой девочки. По данному факту было возбуждено уголовное дело — действия медсестры, которая провела обрезание, были квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью. По состоянию на май 2020 года приговор в отношении медсестры вынесен не был и к ней продолжали записывать на обрезание «по желанию родителей» в ту же клинику, где она сделала обрезание потерпевшей.

Возраст 
В разных странах женское обрезание производится в различном возрасте. В Йемене женское обрезание запрещено законом и религией, однако в городах Ходейда и Хадрамаут встречаются единичные случаи обрезания девочек в первые две недели после рождения, тогда как в Сомали, Египте, Чаде и ЦАР 80 % девочек подвергаются обрезанию в возрасте от 5 до 14 лет. В Кении у народа киси девочек обрезают примерно в 10 лет, у народа камба обрезанию подвергаются шестнадцатилетние девушки.

Причины 
В обществах, в которых практикуется женское обрезание, существует мнение, что оно снижает сексуальное желание женщины и, таким образом, сохраняет девственность до замужества и предотвращает беспорядочную половую жизнь. Действительно, женское обрезание часто приводит к болезненности полового акта для женщины и отсутствию получения удовольствия от него, что и заставляет женщин соглашаться на сексуальные отношения только в соответствии с социальными нормами, с законным супругом.

Иногда также встречается убеждение, что клитор чрезмерно вырастет, если оставить его необрезанным. В некоторых редких случаях также наличествует убеждение женщин в том, что женское обрезание усиливает мужское сексуальное удовольствие и мужскую силу. В ещё более редких случаях существует мнение, что женское обрезание облегчает роды, улучшая способность женщин, испытавших боль от женского обрезания, переносить родовую боль.

Также обычно присутствует убеждение, что женское обрезание поддерживается или предписывается религией, или что оно облегчает соответствие религиозным ожиданиям сексуального ограничения, а также представление о том, что это важная культурная традиция, которую не следует подвергать сомнению или прекращать, особенно людям, не принадлежащим данному сообществу. Отказ от женского обрезания часто приводит к травле, исключению из важных событий сообщества и круга поддержки, а также к дискриминации разного рода.

История 
Хирургические операции над клитором осуществлялись в Империи Инков. В столице инков Куско существовал храм Амаруканча (в XV-XVI веках; позднее — в последней трети XVI века — в нём разместились иезуиты), назначением которого, согласно итальянскому священнику, иезуиту XVII века Хуану Анелло Оливе, было «поклонение идолу в виде дракона-змея, пожирающего скорпиона». С этим местом связана одна интересная деталь верований инков, приводимая тем же автором: «Дракон был жизненной силой Создателя; и как католики почитают женский облик Божества Святой Девы Марии, подобным же образом вместилище и жало скорпиона [у инков] символизировали женский клитор, почитая в нём мужское начало в женщине». Потому у инков бытовал обряд обрезать клитор у девочек. Католическими священниками это расценивалось как варварство.

В конце XIX — первой половине XX века клиторидэктомия и удаление капюшона клитора практиковались в США в качестве методов «лечения» мастурбации у женщин.

Дискуссия и правовой статус 
Многие мусульманские теологи издали фетву, признающую женское обрезание грехом. Мусульманский теолог Юсуф Аль-Кардави сказал, что данная практика не является обязательной для исповедующих ислам.

В Великобритании женское обрезание было официально запрещено лишь в 1985 году, но многие афроазиатские общины в крупных городах продолжают использовать ритуал обрезания.

С 1997 года женское обрезание в Египте запрещено, за исключением случаев «медицинской необходимости». Некоторые врачи продолжают делать операции, используя эту оговорку.

5 апреля 2007 года правительство Эритреи запретило женское обрезание.

28 ноября 2012 ООН приняла резолюцию, запрещающую женское обрезание.

См. также 
 Насилие над женщинами
 Убийство чести
 Пояс верности
 Интерсекс

Примечания

Комментарии

Литература 
 
 
 
 
 
 

Книги и книжные главы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнальные статьи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доклады ООН

Ссылки 

 
 Практика нанесения увечий женским гениталиям
 Общая рекомендация № 14 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 1990

Модификация женских гениталий
Насилие над женщинами